

Geografia
 Curran – villaggio statunitense in Illinois
 Curran – città statunitense in Wisconsin

Persone 
 Alvin Curran – musicista statunitense
 Brittany Curran – attrice statunitense
 Charles E. Curran, teologo statunitense
 Colin Curran – calciatore australiano
 Fran Curran – cestista statunitense
 John Curran – regista e sceneggiatore statunitense
 Pat Curran – lottatore di arti marziali statunitense
 Rennie Curran – giocatore di football americano statunitense
 Tony Curran – attore scozzese